Die Fußball-Regionalliga-Saison 1970/71 war die achte Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

Saisonüberblick 
Mit Fortuna Düsseldorf, in der Aufstiegsrunde ohne Niederlage, und dem VfL Bochum, dem in der Aufstiegsrunde sieben Siege in acht Spielen gelangen, schafften zwei Mannschaften der Regionalliga West den Aufstieg in die Bundesliga.

Die beiden Bundesligaabsteiger Alemannia Aachen und TSV 1860 München verpassten jeweils die Aufstiegsrunde. Tasmania Berlin konnte die reguläre Saison mit nur einer Niederlage – gegen den Berliner Vizemeister Wacker 04 Berlin – beenden, hatte dennoch in der Aufstiegsrunde keine Chance und wurde Letzter.

In der Regionalliga Süd musste mit dem VfR Mannheim, der dabei von den drei Aufsteigern der Vorsaison begleitet wurde, ein ehemaliger deutscher Meister den Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Modus 
Gespielt wurde in fünf Regionalligen. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die vier letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord 

Die Amateurmannschaften von Eintracht Braunschweig, Hannover 96 und SV Arminia Hannover als Dritter, Vierter bzw. Fünfter aus Niedersachsen durften nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Es rückte der Tabellensechste Eintracht Nordhorn nach.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Berlin

Abschlusstabelle 

|}

West

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga West 

Mittelrheinmeister SC Jülich verzichtete auf die Aufstiegsrunde. Vizemeister 1. FC Köln Amateure war nicht teilnahmeberechtigt. Daher spielten nur drei Mannschaften um den Aufstieg. Weil der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga aufstiegen und mit Rot-Weiss Essen nur ein westdeutscher Verein aus der Bundesliga abstieg stiegen alle drei Aufstiegsrundenteilnehmer in die Regionalliga auf.

|}

Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest 

|}

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd 
Der SV Darmstadt 98 als Meister der 1. Amateurliga Hessen und die SpVgg Bayreuth als Meister der Bayernliga stiegen direkt in die Regionalliga Süd auf. Die Meister der 1. Amateurligen: Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus. Nach Abschluss der Runde waren der FC Singen 04, der SV Waldhof Mannheim und die SpVgg 07 Ludwigsburg punktgleich, so dass eine Entscheidungsrunde nötig war, um einen Aufsteiger zu ermitteln. Waldhof besiegte im ersten Entscheidungsspiel Singen nach Elfmeterschießen und traf im Endspiel am 20. Juni 1971 in Rastatt auf die SpVgg 07 Ludwigsburg. Ludwigsburg gewann mit 2:1 und stieg auf.

|}

Entscheidungsspiele 

|}

Aufstiegsrunde

Gruppe 1 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Gruppe 2 

|}

Abschlusstabelle 

|}

1970
Fußballsaison 1970/71